Listen:

Компьютеры 
 Проект LISTEN — разрабатываемая программа распознавания речи
 Listen, a Linux-аудиоплеер
 Сервер Listen — тип игрового сервера

Музыка

Альбомы 
 Listen (Chordettes album), Columbia CL-956, 1957
 Listen (C21 album), 2004
 Listen (Christy Moore album), 2009
 Listen (Cindy Morgan album), 1996
 Listen (Дэвид Гетта), 2014
 Listen (A Flock of Seagulls album), 1983
 Listen (Jordan Rudess album), 1993
 Listen (Michelle Tumes album)
 Listen (The Kooks album), 2014
 Listen (TQ album), 2004
 Listen (EP), a 2004 EP by Stonefree
 Listen: The Very Best Of, by Herbs
 Listen: The Very Best of Jenny Morris Listennn... the Album, by DJ Khaled
 Listen, by Bondy Chiu

 Песни 
 Listen (песня Бейонсе), 2007
 Listen (песня Collective Soul), 1997
 Listen!!! — песня Talib Kweli
 Listen — песня Chicago с альбома The Chicago Transit Authority (альбом) Listen — песня The Clash с альбома Capital Radio One Listen — песня Tears for Fears с альбома Songs from the Big Chair Listen — песня Toad the Wet Sprocket с альбома Dulcinea''